Superliga rosyjska w hokeju na lodzie sezon 2006/2007

Sezon zasadniczy 
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), R = Remisy, WpD = Wygrane po dogrywce, PpD = Porażki po dogrywce, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów +/- Różnica bramek

W tym sezonie do Vysshaya Ligi spadną dwie najgorsze drużyny.

Play off

I runda 
 Ak Bars Kazań - Mietałłurg Nowokuźnieck 3-0 (4:2, 7:3, 5:3)
 Awangard Omsk - Witiaź Czechow 3-0 (5:1, 5:0, 1:0)
 Saławat Jułajew Ufa - SKA Sankt Petersburg 3-0 (2:1d, 4:2, 3:2k)
 Mietałłurg Magnitogorsk - MWD Obwód moskiewski 2-0 (7:1, 5:2, 3:2)
 Sibir Nowosybirsk - Nieftiechimik Niżniekamsk 3-1 (2:0, 3:2d, 0:2, 1:0)
 CSKA Moskwa - Łada Togliatti 3-0 (4:1, 5:4, 4:3d)
 Łokomotiw Jarosław - Dinamo Moskwa 3-0 (3:2, 4:3, 4:2)
 Chimik Obwód moskiewski - Siewerstal Czerepowiec 3-2 (3:0, 4:0, 0:2, 2:6, 1:0)

Ćwierćfinały 
 Ak Bars Kazań - Chimik Obwód moskiewski 3-1 (3:1, 5:1, 2:3k, 2:1d)
 Awangard Omsk - Łokomotiw Jarosław 3-1 (5:2, 3:4, 2:0, 4:3d)
 Saławat Jułajew Ufa - CSKA Moskwa 2-3 (5:2, 1:3, 4:3d, 0:1, 1:3)
 Mietałłurg Magnitogorsk - Sibir Nowosybirsk 3-0 (2:0, 2:1, 3:2)

Półfinały 
 Ak Bars Kazań - CSKA Moskwa 3-1 (5:2, 4:2, 2:3, 2:1)
 Awangard Omsk - Mietałłurg Magnitogorsk 1-3 (1:3, 2:1, 3:4, 2:5)

Finał 
 Ak Bars Kazań - Mietałłurg Magnitogorsk 2-3 (2:5, 5:1, 1:4, 4:3, 1:2)

Ostateczna kolejność 

Legenda:

Superliga rosyjska w hokeju na lodzie
2006 w hokeju na lodzie
2007 w hokeju na lodzie
2006 w Rosji
2007 w Rosji